O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2013 foi a 34ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.  O número de clubes de edição foi 12.

O campeão do torneio foi o CS Mindelense conqustou o nove título. Não clubes jogar em Liga dos Campeões da África de 2014 e 2014 CAF Copa de Confederações.

Clubes

 Sporting Clube da Praia, campeão do campeonato do 2012
 Onze Estrelas, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 Juventude da Furna, campeão de Liga Insular da Brava
 Académica do Fogo, campeão de Liga Insular do Fogo
 Académico/83, campeão de Liga Insular do Maio
 Académico do Aeroporto, campeão de Liga Insular do Sal
 Scorpions Vermelho, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Norte)
 Desportivo da Praia, vice-campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Sul)
 Solpontense FC, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 Associação Académica do Porto Novo, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Sul)
 FC Ultramarina, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 CS Mindelense, campeão de Liga Insular de São Vicente

Informações sobre o clubes

Resumo da Temporada
A edição 2013 da Campeonato Nacional teve o Clube Sportivo Mindelense.

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Jogos

Tempo finals
Referência:

Semi-finais

Finais

{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 240px;"
|-
|align=center|VenceadorCS Mindelense8a título
|}

EstadísticasMelhor vitória:'''
CS Mindelense 4-0 FC Ultramarina (1 de junho)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
Futebol de Cabo Verde